Atlas de geografía humana puede referirse a:

 Atlas de geografía humana (1998), novela de la escritora española Almudena Grandes;
 Atlas de geografía humana (2007), película de la directora española Azucena Rodríguez basada en la novela homónima de Almudena Grandes.